BHS United is een Belgische voetbalclub uit Boortmeerbeek. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 3556 en heeft rood-zwart als clubkleuren.

Geschiedenis 
Racing Club Boortmeerbeek werd opgericht in 1934. De club sloot zich datzelfde jaar aan bij de KBVB. De club klom sinds zijn oprichting snel op doorheen de provinciale reeksen. Tegen 1954 speelde men al in Eerste provinciale. Uiteindelijk zakte de club terug weg waarna het meerdere decennia bleef schommelen tussen Tweede en Derde provinciale. In 1988 kreeg de club de koninklijke titel toegekend waarna men de naam wijzigde in Koninklijke Racing Club Boortmeerbeek. Drie jaar later trad de club opnieuw aan in Eerste provinciale. Daar bleef het bijna tien jaar spelen om uiteindelijk in 2000 via de interprovinciale eindronde voor het eerste te promoveren naar de nationale reeksen.

Het eerste seizoen in Vierde klasse kon de club net het behoud afdwingen met een 13e plaats. Het seizoen nadien eindigde men afgetekend laatste. Vanaf dan werd het dalingsproces ingezet. De club zakte als snel naar Tweede provinciale, waar het geruime tijd zou blijven. Uiteindelijk kwam de club in 2015 zelf terecht in Vierde provinciale. De promotie naar Derde provinciale volgde in 2020. In 2021 ging men een fusie aan met gemeentegenoot FC Hever. De naam van de fusieclub werd Boortmeerbeek-Hever-Schiplaken United, oftewel BHS United. Men ging hierbij verder met het stamnummer van KRC Boortmeerbeek.

Resultaten

Vlaamse voetbalclub
Boortmeerbeek
Sportvereniging in Vlaams-Brabant